Welbeck Abbey
Danny Welbeck

Paronyme 
Michel Houellebecq, écrivain français